Enigmapercis är ett släkte av fiskar. Enigmapercis ingår i familjen Percophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Enigmapercis